Леони́д Па́влович Пота́пов (6 июля 1905,  — 9 октября 2000, ) — советский и российский этнограф, доктор исторических наук, профессор, лауреат Государственной (Сталинской) премии СССР, заслуженный деятель науки РСФСР (1965) и Тувинской АССР. Крупнейший исследователь истории и культуры алтайцев, шорцев, хакасов, тувинцев и некоторых других народов Южной Сибири. Награждён орденами и медалями.

Образование и начало научной деятельности 
Родился и получил среднее образование в Барнауле. Участвовал в научных поездках к алтайцам алтаеведа А. В. Анохина. Обучался по специальности «этнография» на географическом факультете Ленинградского Государственного университета, деканом которого в тот период был Л. Я. Штернберг, читавший ряд курсов по этнографии. Этнографию палеоазиатских народов и историю религии вел В. Г. Богораз. Этнографию славян — Д. К. Зеленин, антропологию — С. И. Руденко и Р. П. Митусова, по тюркским языкам готовили будущие академик А. Н. Самойлович и член-корреспондент АН СССР С. Е. Малов. На факультете преподавали также начинающие И. Н. Винников, С. В. Иванов, Я. П. Кошкин.

Студент Л. П. Потапов под руководством В. Г. Богораза и Л. Я. Штернберга начал делать первые шаги в науке: самостоятельную научную и экспедиционную деятельность по изучению тюркоязычных народов Саяно-Алтая. В 1925, 1926 и 1927 гг. собирал этнографический материал на Алтае. Зимний промысел 1927 г. Л. П. Потапов провел с охотниками-шорцами, вел этнографические записи, участвовал в ритуалах и обрядах. Ездил к шорцам также в 1927—1934 гг., что дало материал для статей и фундаментальной работы «Очерки по истории Шории», М.-Л., 1931).

Довоенный и военный периоды 
После окончания университета в 1928 году Потапов был направлен в Наркомпрос Узбекской ССР, где получил назначение заведующим отделом научных учреждений Главнауки Наркомпроса. В должности старшего научного сотрудника в местном НИИ организовывал этнографические экспедиции в различные районы Узбекистана. Собранные материалы были обработаны и опубликованы в 1995 году Якобом Таубе.

В 1930 году Л. П. Потапов поступил в аспирантуру Академии наук СССР, по окончании которой возглавлял отдел Сибири и этнографическую часть Государственного музея этнографии народов СССР. Также занимался исследованиями в Институте истории материальной культуры АН СССР.

В 1939 году Учёный совет Ленинградского государственного университета присудил Л. П. Потапову степень кандидата исторических наук по представленной для защиты монографии «Пережитки первобытнообщинного строя народов Алтая», помимо этого им уже было опубликовано более 30 статей и монографий.

Л. П. Потапов участвовал в мероприятиях по обороне Ленинграда, в блокаду продолжил научную работу, готовил к эвакуации музейные коллекции. В 1942 году выехал по дороге жизни в Новосибирск, а затем в Барнаул и Горно-Алтайск, где краткое время преподавал в Горно-Алтайском педагогическом институте.

В 1943—1946 годах — докторант Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. За работу «Алтайцы» ему была присуждена учёная степень доктора исторических наук, затем учёное звание профессора.

Послевоенный период 
Защитив докторскую диссертацию, Л. П. Потапов работал в Институте этнографии сначала научным сотрудником, а с 1947 г. заведующим сектора Сибири. С 1948 г., возглавляя Ленинградскую часть данного института, занимал должность заместителя директора Института этнографии. Одновременно руководил Музеем антропологии и этнографии АН СССР и сектором Сибири.

С 1946 г. возглавляя Хакасскую этнографическую экспедицию, уделял особое внимание проблемам социально-экономического развития хакасов, присоединения Хакасии к России, культуры хакасов в свете исторических связей с русским народом, происхождения и формирования хакасского этноса. В 1946 году подал докладную записку на имя И. В. Сталина, где, с подробными мотивировками, указал, что название города Ойрот-Тура и Ойротской автономной области не соответствует действительности, так как алтайцы не являются ойротами. После отправки докладной записки он сам, и его семья стали ожидать ареста. Вместо этого в 1948 году город Ойрот-Тура и Ойротскую автономную область переименовали в город Горно-Алтайск и Горно-Алтайскую автономную область. Книга "Очерки по истории алтайцев" (1948) попалась на глаза И. В. Сталину при обсуждении кандидатов на Сталинскую Премию, и он спросил секретаря, является ли Л. П. Потапов ТЕМ Потаповым, который прислал докладную. Получив утвердительный ответ, решение о присуждении премии 1951 года было принято.

В творчестве Л. П. Потапова особое место занимали религиозные верования тюрков Южной Сибири. Выдвинул гипотезу о сравнительно позднем происхождении шаманизма у народов Южной Сибири, развивавшегося на основе локальных культов природы. В сфере духовной культуры Потапов рассматривал доисламские верования народов Средней Азии.

Вопросы этногенеза постоянно изучались профессором Потаповым с позиций комплексного подхода к различным этнографическим источникам.

В 1948 г. издал «Очерки по истории алтайцев» (Новосибирск, 1948), получившие Государственной премии. Потапов стал одним из авторов многотомных «Очерков истории СССР», а также «Истории СССР», участвовал в 5-томной «Истории Сибири». Кроме того, опубликовал «Краткий очерк культуры и быта алтайцев» (Горно-Алтайск, 1948), «Краткие очерки истории, этнографии хакасов» (XVII—XIX вв.) (Абакан, 1952), «Происхождение и формирование хакасской народности» (Абакан, 1957), «Этнический состав и происхождение алтайцев» (Л.,1969), «Очерки народного быта тувинцев» (М.,1969).

Внес крупный вклад в создание Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы совместно с учёным Н. А. Баскаковым. С 1949 г. Л. П. Потапов возглавлял комплексную Саяно-Алтайскую экспедицию, работавшую в Горном Алтай, Шории, Хакасии и Туве. В 1957 г. она была преобразована в Тувинскую комплексную археолого-этнографическую экспедицию. В результате работ экспедиции были опубликованы три тома «Трудов Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции», изданных под руководством и под редакцией Л. П. Потапова, ряд монографий Л. П. Потапова, А. Д. Грача, С. И. Вайнштейна, В. П. Дьяконовой. Сотрудники экспедиции приняли непосредственное участие в создании коллективной монографии «История Тувы» (т.1). «Труды» экспедиции получили высокую оценку в нашей стране и за рубежом.

В 1956 году коллектив сибиреведов Института этнографии АН СССР опубликовал капитальный обобщающий труд «Народы Сибири» (из серии «Народы Мира»). В этой объёмистой монографии главы «Алтайцы», «Хакасы», «Тувинцы» и «Шорцы» написаны Л. П. Потаповым. Им же с участием других авторов написана глава «Историко-этнографический очерк русского населения Сибири в дореволюционный период». Эта книга была переведена на английский язык в издании Чикагского университета (США).

Леонид Павлович являлся одним из редакторов и авторов коллективного труда «Историко-этнографического атласа Сибири» (изд. АН СССР. — М.-Л., 1961). Основное внимание коллектива авторов в этом исследовании обращено на материальную культуру сибирских народов. Под редакцией Потапова вышли такие фундаментальные труды, как «Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX — начала XX вв.» С. В. Иванова (М.-Л., 1954), его же «Орнамент народов Сибири как исторический источник» (М.-Л., 1963) и другие.

Л. П. Потапов являлся одним из ведущих специалистов музейного дела в СССР и России. Будучи заведующим отдела Сибири и заместителем директора по научной части ГМЭ народов СССР, он осуществил разработку больших содержательных экспозиций. За успешную работу в музееведении в 1941 году его имя занесено в республиканскую книгу Почета Наркомпроса РСФСР.

Вместе с другими учеными нашей страны он неоднократно представлял советскую этнографическую науку на международных конгрессах и встречах. Принимал активное участие в работе XXIII и XXV международных конгрессов востоковедов, проходивших в Лондоне (1954 г.) и в Москве (1960 г.), а также VI международного конгресса антропологов и этнографов (Париж, 1960 г.). На VII международном конгрессе антропологических и этнографических наук, состоявшемся в Москве в августе 1964 года, руководил секцией музееведения. По поручению АН СССР он часто выезжал в различные страны: в Чехословакию, Англию и Мексику.

Л. П. Потаповым была создана научная школа по изучению народов Сибири, главным образом, конечно, Саяно-Алтайского региона. Им было подготовлено 34 кандидата и 14 докторов наук.

Особый вклад в развитие российской этнографической науки внесла его работа «Алтайский шаманизм» (1991 г.), основанная на богатейшем полевом материале, собранном Леонидом Павловичем в ходе его бесчисленных полевых исследований.

Последние годы 
В 1993 году Л. П. Потапов стал лауреатом премии Американского фонда по изучению шаманизма.

39-я сессия Постоянной Международной алтаистической конференции, состоявшаяся 16-21 июня 1996 г. в г. Сегерде (Венгрия), единогласно присудила Л. П. Потапову премию Индианского университета за алтаистические исследования, известную как «Золотая медаль ПИАК». В телеграмме президента ПИАК, профессора , направленной в Санкт-Петербург на имя Л. П. Потапова, говорится: «Этим актом Комитет, связанный необходимостью выбора из нескольких кандидатов, хочет выразить своё восхищение Вашей жизнью, посвященной развитию алтаистических исследований. Вы, должно быть, знаете, что до Вас этой чести были удостоены следующие русские ученые: Н. Н. Поппе (1970), В. И. Цинциус (1972), А. Н. Кононов (1976), Н. А. Баскаков (1980), А. М. Щербак (1992). <…> От имени ПИАК и от меня лично примите сердечные пожелания Вам личного благополучия, счастья и дальнейших выдающихся успехов в Вашей исследовательской работе».

Последней книгой Л. П. Потапова стала работа «Охотничий промысел алтайцев» (Отражение древнетюркской культуры в традиционном охотничьем промысле алтайцев) (СПб, 2001), которая вышла из печати после смерти автора.

Скончался 9 октября 2000 г. на даче, в пос. Комарово под Петербургом после тяжелой болезни на 96 году жизни. В храме Иконы Казанской Божией Матери (г. Зеленогорск) был совершен чин отпевания. Похоронен на Комаровском поселковом кладбище, рядом с супругой Эдит Густавовной Гафферберг (1906—1971).

Сын Роальд (1933—2018) — орнитолог.

Библиография работ Л. П. Потапова 
1924
 На камланьи (дорожные заметки) // Алтайский кооператор, 1924. — № 15. — С.36-37. Переизд. в сборнике: Шаманизм и ранние религиозные представления / Сб.статей. — М., 1995 — С.23-24. (full text)

1928
 Как живут народы Северного края. — М.-Л., 1928 (соавтор Л. С. Савельев)
 Пережитки культа медведя у алтайских тюрков. // Этнограф-исследователь. — 1928. — № 2-3. — С. 15-28.

1929
 Абыл и озуп — хозяйственные орудия шорцев Кузнецкой тайги (из области первобытной культуры турецких племен). // Культура и письменность Востока. — Баку, 1929. — Кн. III. — С. 103—123. (соавтор Н. П. Дыренкова)
 Охотничьи поверья и обряды у алтайских турков. // Культура и письменность Востока. — Баку, 1929.— Кн. 5. — С.123-149.

1930
 Материалы по семейно-родовому строю узбеков-кунград // Научная мысль. — Ташкент, 1930. № 1. — С.37—52.

1932
 Исторический путь Ойротии. // СЭ. — 1932- № 5-6. — С.55-87 (full text)
 Поездка в колхозы Чемальского аймака Ойротской автономной области. — Л.: Издательство АН СССР, 1932. — 48 с.
 Саяно-Алтайская выставка (Ленинград) // СЭ. — 1932. — № 3 — С. 93—96.
 Этнографическая поездка в алтайские национальные колхозы. // Вестник АН СССР. — 1932. — № 1. — С. 34—35.

1933
 Зайсаны, баи и крестьянство у ойротов до Октября // Сибирские огни. — 1933. — № 9—10. С.203—227.
 Очерк истории Ойротии. Алтайцы в период русской колонизации. — Новосибирск: ОГИЗ, 1933. — 202 с (full text) (Рец.: Токарев С. А. // СЭ. — 1935. — № 4-5. — С.243 — 246.)
 L’etude des peuples turks a la Section Ethnographique de musee Russe de Leningrad // Les Nouwelles Sowietiques. Moscou, 1933. N 6. P.42—44

1934
 Классовые взаимоотношения у алтайцев до Октября // Борьба классов. 1934. № 4. С.50—60.
 Лук и стрела в шаманстве у алтайцев // СЭ. — 1934. — № 3. — С. 64-76.
 Die Herstellung der Šamanentrommel bei den Šor. // Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin Jg. XXXVII. Abt. I Ostasiatische Studien (далее — MSOS). — Berlin, 1934. — S. 53—73. (в соавторстве с K. Menges).
 Materialien zur Volkskunde der Türkvölker des Altaj.// MSOS. Jg. XXXVII. Abt. I Ostasiatische Studien. — Berlin, 1934 (в соавторстве с K. Menges) (Рец. Малов С. Е. // БВ. — 1937. — Вып.10 (1936). — С. 165—168.)
 Volkskundliche Texte Šor Kizi // MSOS, Jg. XXXVII, Abt. I Ostasiatische Studien — S. 73— 105 (в соавторстве с K. Menges).

1935
 Разложение родового строя у племен Северного Алтая: Материальное производство. — М.;Л.: ОГИЗ, 1935. — 122 с (Изв. Гос.акад.истории матер.культуры им. Н. Я. Марра. Вып.128)
 Следы тотемистических представлений у алтайцев. // СЭ. — 1935. — № 4-5. — С. 134—152.

1936
 Государственный музей этнографии // СЭ. — 1936. — № 2. — С. 126—129.
 Очерки по истории Шории. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1936. — 260 с (Труды Ин-та востоковедения. Т.15.) (full text)
 Экспедиция Государственного музея этнографии. // СЭ. — 1936. — № 1. — C.158—160.
 Traces de conception totemiques chez les Altaiens dans L.Moryensten: L’exposition d’aptiranien. // Revue Arts Asiatiques. 1936. Vol.10. P.199—210.

1937
 Пережитки родового строя у северных алтайцев (по материалам экспедиции в Ойротию в 1936 г.). — Л.: Издательство Государственного музея этнографии, 1937. — 18 с.

1939
 Кыргызы // История СССР. — Т.1. — Ч.4. — Издательство АН СССР, 1939. — C. 50. (соавтор С. В. Киселев)
 Уйгурское ханство // История СССР. — Т.1. — Ч.4. — Издательство АН СССР, 1939. — C. 48. (соавтор С. В. Киселев)
 Пережитки первобытно-общинного строя у народов Северного Алтая: (Тез. дис). — Л., 1939. — С. З.

1940
 Общественные отношения у алтайцев // Историк-марксист. — 1940. — № 11. — С.100—115.

1942
 Возрожденный народ. (Краткие очерки по истории алтайцев). — Новосибирск: ОГИЗ, 1942. — 50 с.

1946
 Айны — жители Южного Сахалина и Курильских островов. // СЭ. — 1946. — № 2. — С.216—218.
 Культ гор на Алтае // СЭ. — 1946. — № 2. — С. 145—160. (full text)
 Религиозные и магические функции шаманских бубнов. // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. — М., 1946. — Вып. 1. — С. 41 — 45.
 Этнографический обзор племен Алтая в Джунгарский период // Известия всесоюзного географического общества. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. — Т. 78. — №. 2. — С. 223—234.

1947
 К вопросу о патриархально-феодальных отношениях у кочевников. // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. — Вып. 3. — 1947. — С. 66—70.
 Обряд оживления шаманского бубна у тюркоязычных племен Алтая. // Труды Института этнографии АН СССР. — Новая серия. — Т. 1. — М.-Л., 1947. — С. 139—183. (full text)
 Этнический состав сагайцев // СЭ. — 1947. — № 3. — С. 103—127.
 Этнографическая поездка на юг Хакасии в 1946 г. // Записки Хакасского НИИЯЛИ. — Вып. 1. — Абакан, 1948. — Вып.1. — С.51—58.

1948
 Новые сведения по этнографии камасинцев // Записки Хакасского НИИЯЛИ. — Абакан, 1948. — Вып. 1. — С.58—61.
 Ранние формы феодальных отношений у кочевников // Записки Хакасского НИИЯЛИ. — Абакан, 1948. — Вып.1. — С.З—31.
 Из поездки к сагайцам // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. — 1948. — Вып. 4. — С.61—68. (full text)
 Краткий очерк культуры и быта алтайцев. — Горно-Алтайск: Горно-Алтайский Нациздат, 1948. — 64 с.
 Опыт изучения социалистической культуры и быта алтайцев. // СЭ. — 1948. — № 1. С.107—139. (Опубликовано также на чешском языке: Narodopisny zbornik. Bratislava, 1952. Sv.10.)
 Очерки по истории алтайцев. — Новосибирск: ОГИЗ, 1948. — 506 с. Государственная премия СССР.
 [Рецензия] Дыренкова Н. П. Шорский фольклор. // СЭ. — 1948. — № 3. — С. 198—203
 Экспозиция по славянским народам в ГМЭ // СЭ. — 1948. — № 2. — С.216—217.

1949
 Бубен телеутской шаманки и его рисунки. // Сб. МАЭ. — Л., 1949. — Т. Х. — С. 191—200. (full text)
 Героический эпос алтайцев. // СЭ. — 1949. — № 1. — С.110-132.
 Опыт датировки шорского предания о происхождении земледелия. // Известия Всесоюзного географического общества. — 1949. — Вып. 4. — Т.81. — С. 411—414.
 Новые материалы по эпосу алтайцев. // Сибирские огни. — 1949. — № 2
 Особенности материальной культуры казахов, обусловленные кочевым образом жизни. // Сб. МАЭ. — 1949. — Т. 12. — С.43-70.
 Черты первобытнообщинного строя в охоте северных алтайцев. // Сб. МАЭ. — 1949. — Т.11. — С.5-41 (full text)
 От редакции // Окладников А. П. История Якутии. — Якутск, 1949. — T.I. — C.3—4.

1950
 [Рецензия]: Алтын-Тууды. Алтайский героический эпос. // СЭ. — 1950. — № 3. — С. 203—207.
 Шорцы на пути социалистического развития. // СЭ. — 1950. — № 3. — С.123—137. Переизд. в сборнике: Шорский сборник. Вып. 1 Историко-культурное и природное наследие Горной Шории. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1994. — С.124-139. (full text)

1951
 Древний обычай, отражающий первобытно-общинный быт кочевников. // Тюркологический сборник. 1951. — Вып. 1. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1951. — С.164-175.
 Исторический путь развития хакасов. // Известия ВГО. — 1951. — Т. 83. — № 5. — С.485-499
 Научная сессия в Хакасии. // СЭ. — 1951. — № 1
 Одежда алтайцев // Сб. МАЭ. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1951 — Вып.13. — С. 5-59. (full text)
 Основные вопросы этнографической экспозиции в советских музеях. // СЭ. — 1951. — № 2. — С.7-14
 [Рецензия]: Жданко Т. А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. // Вопросы истории. — 1951. — № 9. — С.161—163.
 Горно-Алтайский автономный округ: Исторический очерк // Большая советская энциклопедия. — М., 1952. — Т.12.- C. 114—115.

1952
 К вопросу о национальной консолидации алтайцев. // СЭ. — 1952. — № 1. — С.75-84
 Краткие очерки по истории и этнографии хакасов (XVIII—XIX вв.). — Абакан, 1952. — 217 с.
 Очерк этногенеза южных алтайцев. // СЭ. — 1952. — № 3 — С. 16—35. (Издано также на кит. и англ. яз.)
 Этнографический очерк земледелия у алтайцев. // Сибирский этнографический сборник. (ТИЭ, новая серия. — Т. XVIII). — Л, 1952. — Вып. I. — С. 173—198.
 [Рецензия]: История Бурят-Монгольской АССР. Т.1 // СЭ. — 1952. — № 3. — С.229—236.

1953
 Народы Центральной Азии. // Очерки истории СССР. Период феодализма. 9-15 вв. — Часть первая. / Под ред. акад. Б. Д. Грекова, д.и.н. Л. В. Черепнина, к.и.н. В. Т. Пашуто. — М.:Издательство АН СССР, 1953. — С.740-746.
 Народы Южной Сибири (популярное издание). — Новосибирск, 1953. — 192 с.
 Очерки по истории алтайцев. / Отв. ред. С. В. Киселев. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1953. — 444 с.
 Пища алтайцев (этнографический очерк) // Сб. МАЭ. — М.-Л.: Наука, 1953. — Т. XIV — С. 37-71. (full text)
 [Рецензия]: Скалон В. Н. Русские землепроходцы XVII века. // СЭ. — 1953. — № 1. — С.198—200.
 Социалистическое переустройство культуры и быта тувинцев. // СЭ. — 1953. — № 2. — С.76—102.
 Происхождение и этнический состав койбалов // СЭ. — 1953. — № 3. — С.35—51.

1954
 Исследования института этнографии по проблеме формирования социалистических наций. // Тезисы докладов сессии отделения исторических наук и пленуме ИМК, посвященных итогам археологических и этнографических исследований 1953 г. — М., 1954. — С.7-9.
 К вопросу о сущности патриархально-феодальных отношений у кочевых народов Сибири и Казахстана. — М., 1954. — 44 с.
 Основные проблемы изучения народов Алтая в советской исторической науке. // Доклады советской делегации на 23-м Международном конгрессе востоковедов. — Кембридж, 1954. — 15 с (на русском и английском языках)
 Основные этапы истории хакасов. // Записки Хакасского НИИЯЛИ. — Абакан, 1954. — Вып. 3. — С.З—33.
 Работа Саяно-Алтайской экспедиции в 1952 г. // Краткие сообщения ИЭ АН СССР. — М., 1954. — Вып.20. — С.3—7.
 О сущности патриархально-феодальных отношений у кочевых народов Средней Азии и Казахстана // Материалы научной сессии по истории народов Средней Азии и Казахстана. — Ташкент, 1954. — С.1—38.
 О сущности патриархально-феодальных отношений у кочевых народов Средней Азии и Казахстана // Вопросы истории. — 1954. — № 6. — С.73—89.

1955
 О национальной консолидации народов Сибири // Вопросы истории. — 1955. — № 10. — С. 59-67
 О сущности патриархально-феодальных отношений у кочевых народов Средней Азии и Казахстана. // Материалы научной сессии по истории народов Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский период. — Ташкент, 1955. — С.17—42.
 Badania nad kartatowaniem sie socialistycznych narodov // Lud (Wrozłav). — 1955. — T.XLII, cz.2. — S.613—618.

1956
 Историко-этнографический очерк русского населения Сибири в дореволюционный период. // Народы Сибири. / Под ред. М. Г. Левина, Л. П. Потапова. — М.-Л.: Издательство АН СССР, 1956. — С.115-214 (соавторы С. В. Иванов, Г. С. Маслова, В. К. Соколова)
 Применение историко-этнорафического метода к изучению памятников древнетюркской культуры. Доклады советской делегации на 5-м Международном конгрессе антропологов и этнографов. — М., 1956. — 28 с.
 Происхождение и этнический состав койбалов. // СЭ. — 1956. — № 3 — С.35-51
 Алтайцы // Народы Сибири. /Под ред. М. Г. Левина, Л. П. Потапова. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956. — С.329—376.
 Тувинцы. // Народы Сибири. /Под ред. М. Г. Левина, Л. П. Потапова. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956. — С. 420—473.
 Хакасы. // Народы Сибири. / Под ред. М. Г. Левина, Л. П. Потапова. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956. — С. 376—420.
 Шорцы // Народы Сибири. / Под ред. М. Г. Левина, Л. П. Потапова. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956. — С. 492—529.

1957
 Из истории кочевничества. // Вестник истории мировой культуры. — 1957. — № 4 — С.55—69.
 Ленинская национальная политика в действии. // СЭ. — 1957. — № 5. — С.10-30 (Переведена на китайский язык в сб.: Вопросы национальностей. Пекин, 1958.)
 Научная поездка в Чехословакию: (О работе этнографических учреждений в Чехословакии). // СЭ. — 1957. — № 1. — С.166—172.
 Новые данные о древнетюркском Otükan. // Советское востоковедение. — 1957. — № 1 — С. 106—117
 Происхождение и формирование хакасской народности. — Абакан, 1957. — 307 с.
 [Рецензия]: Дулов В. И. Социально-экономическая история Тувы. 19- начало 20 вв. // СЭ. — 1957. — № 3. — С.199—203.
 Проблема патриархально-феодальных отношений у кочевых народов СССР. Пекин, 1957. На кит. яз.
 Samanismus u narodu Sajansko-Altajske vysociny jako historicky pramen // Ceskoslovenska etnografia. — 1957. Sv.5, № 2. — S.134—145.
 Z dejin kocovnictvive Stredni Asii // Ceskoslovenska etnografia. — 1957. Sv.5, № 2. — S.260—280.
 Zum Problem der Herkunft und Ethnogenese der Koibalen und Motoren // Journal de la Societe Finno-Ugrien. Helsinki, 1957. Vol.59. — P.104.

1958
 Первый сезон полевых работ Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции. // Тезисы доклада на Сессии Ученого совета Института этнографии АН СССР, посвященной итогам экспедиционных исследований 1957 г. — М., 1958. — С.6—9 (соавтор А. Д. Грач)
 Волк в старинных народных поверьях и приметах узбеков. // Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР. — Вып. 30. — М., 1958. — С.135-142.
 Изучение алтайцев русскими учеными в дореволюционный период. // Ученые записки Горно-Алтайского НИИЯЛИ. — 1958. — Вып.2. — С.З—23.
 К изучению шаманизма у народов Саяно-Алтайского нагорья // Филология и история монгольских народов. Сборник памяти Б. Я. Владимирцова. — М.,1958. — С. 314—322.
 О статье Н. В. Кюнера «Восточные урянхайцы по китайским источникам». // Ученые записки Тувинского НИИЯЛИ. — Т.6. — 1958. — С.198-202.
 [Рецензия]: Ученые записки Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. Тт. 1-5. // Вопросы истории. — 1958. — № 3. — С.161 — 163.
 Тувинская комплексная археолого-этнографическая экспедиция. О полевых исследованиях 1957 г. // СЭ. — 1958. — № 5. — С.134—138.
 Музей антропологии и этнографии АН СССР // Die Ethnographischen Museen der mittel und ostalzopischen Staaten. — Brno, 1958.
 Nova komplexni expedice Institut Ethnografie Akad. Ved SSSR // Ceskoslovenska etnografia. — 1958. Sv,6, N 3. — S.93—96.

1959
 С. Н. Замятин (некролог). // СЭ. — 1959. — № 3 (соавторы П. И. Борисковский, Л. И. Лавров, А. П. Окладников)
 Из истории ранних форм семьи и религиозных представлений (обычай дарения убитого лебедя у хакасов). // СЭ. — 1959. — № 2. — С.18-30.
 Некоторые итоги работ Тувинской экспедиции. // СЭ. — 1959. — № 5.
 О научно-просветительской работе МАЭ АН СССР // Ethnografica. 1959. № 1.
 Предисловие // Таксами Ч. М. Возрождение нивхской народности. — Южно-Сахалинск, 1959. — С.З—4.
 Ceska etnograficka kolekce ve Statnim Museum Etnografie narodu SSSR v Leningrade // Cesky lid. — 1959. Sv.46. — S.193—197.
 Quelques aspekts du Development socie-economique et culturel des nomades en URSS // Revue Internationale des Sciences Sociales. — Paris, 1959. — Vol.11, № 4. (соавтор А. Турсунбаев)
 Samanske bubny altaiskych narodnosti // Ceskoslovensko etnografia. — 1959. Sv.7, № 4. — S.366—386.

1960
 Полевые исследования Тувинской комплексной экспедиции Института этнографии АН СССР // Научная конференция по истории Сибири и Дальнего Востока. — Иркутск, 1960. — С.15-17. (соавторы С. И. Вайнштейн, А. Д. Грач, В. П. Дьяконова)
 Задачи этнографического исследования народов Сибири в свете учения В. И. Ленина по национальному вопросу. // СЭ. — 1960. — № 2 — С.21-33.
 Из истории Горно-Алтайской автономной области. // Ученые записки Горно-Алтайского НИИЯЛИ. — 1960. — № 3. — С.З—42.
 Основные принципы экспозиции в этнографических музеях СССР. Доклады на 6-м Международном конгрессе этнографических и антропологических наук. — М., 1960. — 21 с.
 Новые материалы по этнографии тувинцев. // Ученые записки Тувинского НИИЯЛИ. — Вып. 8. — Кызыл, 1960. — С.180—185.
 Gocebelerin ibtidai cemaat hagatlarinianlatan cok eskibiradet // Jarich Dergisi. Istambul, 1960. P.71—84.
 Материалы по этнографии тувинцев района Монгун-Тайги и Кара-Холя // Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции АН СССР. — М.;Л., 1960. — Т.1. — С.171—237.
 Новые материалы о древних этногенетических связях народностей Саяно-Алтайского нагорья. Доклады советской делегации на 25-м Международном конгрессе востоковедов. — М., 1960. — 10 с.
 Тува в составе монгольских государств Алтын-ханов и Джунгарии // Ученые записки Тувинского НИИЯЛИ. — Кызыл, 1960. — Вып.8. — С.170—179.
 Тувинская комплексная экспедиция ИЭ АН СССР // Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции АН СССР. — Л., 1960. — T.I. — C.3—6.
 New date on the Ethnogenetic Relations of the peoples of the Sajan-Altai upland // XXV International congress of the orientalist. Moskow, 1960.

1961
 Основные проблемы этнографического изучения народов СССР. // Советская этнография. — 1961. — № 3 — С.З—12. (соавторы Ю. В. Крупянская, Л. Н. Терентьева)
 Введение // Историко-этнографический атлас Сибири. — М.-Л., 1961. — С.3-11.(соавтор М. Г. Левин)
 Задачи этнографического изучения народов Сибири в связи с решениями 21 съезда КПСС. // Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока. — Новосибирск, 1961. — С. 23—33.
 Очерк социалистического строительства у алтайцев в период коллективизации. — Горно-Алтайск, 1961. — 84 с.
 От редакции // Кюнер Н. В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. — М., 1961. — С.5—6.
 Алтайцы // Советская историческая энциклопедия. — М., 1961. — T.I. — C.462.
 Historiko-etnograficke vyzkumy v Tuve // Cescoslovenska etnografia. — 1961. Sv.9, № 3. — S.280—297.
 Завдания радянской етнографічно науки в свете рішений XXII zвisду КПСС // Народна творчість та етнографія. 1962. № 3.

1962
 Новое в истории народностей Тувы (по материалам Тувинской комплексной экспедиции Института этнографии АН СССР). // Сибирские огни. — 1962. — № 7. — С.150—154.
 Этнографическое изучение социалистической культуры и быта народов СССР. // СЭ. — 1962. — № 2. — С.3-19

1963
 Задачи этнографии и этнографического музееведения. // СЭ. — 1963. — № 2 — С.3-6
 О народе Бёклийской степи. // Тюркологические исследования. — М.-Л., 1963. — С.228-291
 Die Schamanentrommel bei den altaischen Völkerschaften. // Glabenswelt und Folklore der sibirischen Völker. — Budapest, 1963, S. 223—256.
 Новые материалы о древних этногенетических связях народностей Саяно-Алтайского нагорья // Труды 25-го Международного конгресса востоковедов. — М., 1963. — Т. З. — С.9—10.
 Тюркские народы Южной Сибири в VI—VIII веках // История Сибири. — М., 1964. — T.I. — C.266—284.

1964
 Введение. // История Тувы. — Т. 1. — М., 1964. — С.5-17
 Культура и быт. // История Тувы. — Т.1. — М., 1964. — С.223-238 (соавтор В. П. Дьяконова)
 Культура и быт. // История Тувы. — Т.1. — М., 1964. — С.300-337 (соавтор В. П. Дьяконова)
 Музей антропологии и этнографии АН СССР (к 250-летию Музея). // СЭ. — 1964. — № 4 — С.196—217.
 Тува в составе монгольских государств Алтын-ханов и Джунгарии. // История Тувы. — Т.1. — М., 1964. — С.198-238
 Тува в составе Тюркского каганата. // История Тувы. — Т. 1. — М., 1964. — С.55-115
 Хозяйство, быт и культура // История Тувы. — Т. 1. — М., 1964. — С.83-111 (соавтор А. Д. Грач)
 Этнический состав и расселение тувинцев (1757—1911). // История Тувы. — Т. 1. — М., 1964. — 250—256
 Выступление на симпоз.: «Учение Л.Моргана о периодизации первобытного общества в свете современной этнографии» на 7-м Международном конгрессе антропологических и этнографических наук // Труды Международного конгресса антропологических и этнографических наук. — М., 1964. — Т.4. — С.479—481.
 Lewin, M. G. and Potapov, L. P., eds., The Peoples of Siberia (Chicago: University of Chicago Press, 1964)

1965
 Этнические процессы и миграции населения. // История Сибири. — Т.1. — Новосибирск, 1965. (соавтор Б. О. Долгих)
 В новых музеях Мексики. // Вестник АН СССР. — 1965. — № 5. — С.90-93.
 Народы Южной Сибири в VI—VIII вв. // История Сибири. — Т.1. — Новосибирск, 1965.
 Социально-экономическое развитие коренных нерусских народов. // История Сибири. — Т.1. — Новосибирск, 1965. (соавтор Н. Н. Степанов)
 Социальные отношения у народов Сибири. // История Сибири. — Т.1. — Новосибирск, 1965. (соавтор Н. Н. Степанов)
 Хозяйство и общественный строй народов Сибири. // История Сибири. — Т.1. — Новосибирск, 1965. (соавтор Н. Н. Степанов)
 Jubileum nejstarsiho etnografickeho muzea // Cesky lid. — 1965. — № 3. — S.178—181.

1966
 Этноним «теле» и алтайцы // Тюркологический сборник. К 60-летию А. Н. Кононова. — М.: Наука, 1966. — С. 233—240. (full text)
 Полевые исследования Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции // Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции. — М.;Л., 1966. — Т. 2. — С.З—13.
 Das Museum fur Anthropologie und Ethnografie der Academie der Wissenschaften der USSR // Jahrbuch des Museum fur Volkerkunde zu Leipzig, 1966. Bd 23. S.149—170.

1968
 Из этнической истории кумандинцев // История, археология и этнография Средней Азии. — М., 1968. — С.316-323. (full text)
 Shamans' Drums of Altaic Ethnic Groups. // Popular Beliefs and Folklore Tradition in Siberia. — Budapest, 1968. — pp. 205—234.
 Тюркские народы Южной Сибири // История Сибири с древнейших времен. — Л., 1968. — T.I. — C.266—284.
 Енисейские киргизы // История Сибири с древнейших времен. — Л., 1968. — T.I. — C. 377—379.
 Миграции населения и этнические процессы // История Сибири. — Л., 1968. — Т.2. — С.55—61. (соавтор Б. О. Долгих)
 Хозяйство и общественный строй народов Сибири // История Сибири. — Л., 1968. — Т.2. — С.93—109. (соавтор Н. Н. Степанов)
 Социально-экономическое развитие народов Сибири // История Сибири. — Л., 1968. — Т.2. — С.285—300. (соавтор Н. Н. Степанов)
 Социально-экономическое развитие народов Сибири // История Сибири. — Л., 1968. — Т.2. — С.417—434. (соавтор Н. Н. Степанов)

1969
 Очерки народного быта тувинцев. — М.: Наука, 1969. — 401 с.
 Этнический состав и происхождение алтайцев. Историко-этнографический очерк. — Л.: Наука, 1969. — 196 с.
 Послесловие редактора // Вяткина К. В. Очерк культуры и быта бурят. — Л., 1969. — С.210—217.
 Южные этнические элементы в составе северных алтайцев // Происхождение аборигенов Сибири и их языков. — Томск, 1969. — С.131—134.

1970
 К семантике названий шаманских бубнов у народностей Алтая. // Советская тюркология. — Баку, 1970. — № 3 — С.86-93
 Значение идейно-теоретического наследия В.И Ленина для советской этнографии // СЭ.- 1970. — № 2. — С.З—21.(соавтор С. М. Абрамзон)
 От редактора // Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции АН СССР. — М.;Л., 1970. — Т. З. — С.З—6
 [Рецензия]: Ученые записки Тувинского НИИЯЛИ // СЭ. — 1970. — № 6. — С.161—163.
 Этнографическое изучение тюркских народностей в СССР за советский период. // Тюркологический сборник. 1970 — М.: Гл.ред восточн. лит-ры, 1970. — С.163-175

1971
 Из истории национально-культурного строительства у алтайцев // Ученые записки Горно-Алтайского НИИЯЛИ. — Горно-Алтайск, 1971. — Вып.10. С.31—37.
 О работе методологического семинара ЛОИЭ АН СССР // Методологические семинары и активизация научного творчества ученых. — Л., 1971.
 Хакасы // Советская историческая энциклопедия. — М., 1971. — Т.15. — С.490—491.

1972
 Тубалары Горного Алтая // Этническая история народов Азии. — М., 1972. — С. 52-66. (full text)
 Тюльберы енисейских рунических надписей // Тюркологический сборник. 1971. — М.: Наука, 1972. — С. 145—166. (full text)

1973
 Некоторые аспекты изучения сибирского шаманства. Доклад на IX Международном конгрессе антропологических и этнографических наук. — М., 1973. — 16 с (тоже на англ.яз.: Certain aspects of the study of Siberian shamanism. Chicago, 1973)
 Умай — божество древних тюрков в свете этнографических данных // Тюркологический сборник, 1972. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1973. — С. 265—286. (full text)
 Вводная статья // История Горно-Алтайской автономной области. — Горно-Алтайск, 1973.
 [Рецензия]: Баялиев Т. Д. Доисламские верования и пережитки у киргизов // СЭ. — 1973. — № 5. — С.166—168.
 К истории освоения русскими Красноярского края // Русское население Поморья и Сибири: (Период феодализма). — М., 1973. — С.433—442.

1974
 Заметка о происхождении челканцев-лебединцев // Бронзовый и железный век Сибири. Древняя Сибирь. — Вып. 4. — Новосибирск: «Наука», Сибирское отделение, 1974. — С 304—313. Переиздано в сб.: Челканцы в исследованиях и материалах XX века. / Отв. ред. Д. А. Функ. — М., 2000. — С.24-39 (full text)
 [Рецензия]: Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и исторические связи // Народы Азии и Африки. — 1974. — № 1. — С.196—199.
 Роль этнографии в осуществлении ленинской национальной политики // Городская научно-методологическая конференция руководителей и актива методологических семинаров. — Л., 1974.
 Алтае-саянские этнографические параллели к древнетюркскому обряду жертвоприношения домашних животных и их историческое значение // Ученые записки Горно-Алтайского НИИЯЛИ. — Горно-Алтайск, 1974. — Вып.11. — С.51—62.

1975
 Народная этногония как один из источников для изучения этнической и социальной истории (на материале тюркоязычных кочевников). // Советская этнография. — 1975. — № 6. (соавтор С. М. Абрамзон) ( full text)
 О феодальной собственности на пастбища и кочевья у тувинцев (XVIII — начало XX в.) // Социальная история народов Азии. — М., 1975. — С.115—125.(full text)
 Über den Pferdkult beiden turksprachigen Volkern des Sajan-Altai Gebirges // Abchandlungen und Berichte des Staatlichen Museum fur Volkerkunde Dresden. Berlin, 1975. Bd 34. S.473-487.

1976
 Исторические связи саяно-алтайских народов с якутами (по этнографическим материалам) // Всесоюзная тюркологическая конференция. — Алма-Ата, 1976. — С.83—85. (full text)

1977
 Конь в верованиях и эпосе народов Саяно-Алтая // Фольклор и этнография. — Л., 1977. — С.164—174.
 [Рецензия]: Гузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа // Вопросы истории. — 1977. — № 1. — С.153—156.
 Signification rituelle du pelage des chevaux chez les populations Sajano-Altaiennen // L’ethnografie (Paris). — 1977. — № 2. — P.81—91.

1978
 Древнетюркские черты почитания Неба у саяно-алтайских народов. // Этнография народов Алтая и Западной Сибири. — Новосибирск: Наука, 1978. — С.50-64.
 Исторические связи алтае-саянских народов с якутами (по этнографическим материалам) // СЭ — 1978. — № 5. — С.85-95.
 К вопросу о древнетюркской основе и датировке алтайского шаманства. // Этнография народов Алтая и Западной Сибири. — Новосибирск, 1978. — С.3-36
 К проблеме ареальных исследований этнографии народов Сибири // Народы и языки Сибири: Ареальные исследования. — М., 1978. С.7—14.
 The shaman drum as a source of ethnographical history // Siberia. Budapest, — 1978. — P.169—179.
 Altaic Shamanism: Essay in Historical Dating // General problems of Ethnography. Papers by Soviet Researches. — Moskow, 1978. — P.40—50.

1979
 «Иер Суб» в орхонских надписях // Советская тюркология. — 1979. — № 6. — С.71-77

1980
 Исторические корни алтайского шаманства // Краткое содержание докладов сессии ИЭ АН СССР, посвященной столетию создания первого академического этнографо-антропологического центра. — Л., 1980. — С.69—71.
 Опыт изучения древнетюркских элементов в алтайском шаманстве // Литература и история: Тез. докл. и сообщ. 3-й Всесоюзной тюркологической конференции. — Ташкент, 1980.

1981
 Шаманский бубен качинцев как уникальный предмет этнографических коллекций // Материальная культура и мифология (Сб. МАЭ. Т. XXXVI). — Л., 1981. — С. 125—137. (full text)

1982
 Мифология тюркоязычных народов // Мифы народов мира. — М., 1982. — Т. 2. — С.538—540.
 Древнеуйгурские элементы в традиционной культуре алтае-саянских народов // Вопросы этнографии Хакасии. — Абакан, 1982. — С.11-27.

1983
 Древнеуйгурские элементы в традиционной культуре саяно-алтайских народов // Актуальные проблемы советского уйгуроведения. — Алма-Ата, 1983. — С. 189—202.
 Мифы алтае-саянских народов как исторический источник // Вопросы археологии и этнографии Горного Алтая. — Горно-Алтайск, 1983. — С.96—110.

1985
 О некоторых вопросах архаического мировоззрения. По поводу книги Г. Н. Грачевой «Традиционное мировоззрение охотников Таймыра» // СЭ. — 1985. — № 3. (соавтор Я. В. Ревуненков)

1986
 Сакральное значение слова «богатый» в алтае-саянских тюркских языках: (по этнографическим материалам). // Turcologica: (К 80-летию акад. А. Н. Кононова). — Л.: Наука, 1986. — С. 230—237.

1988
 Алтайцы. // Народы мира: Ист.-этногр. справочник — М., 1988. — С.51—52.
 Хакасы // Народы мира: Ист.-этногр. справочник — М., 1988. — С.490.

1991
 Алтайский шаманизм. / Отв. ред. Р. Ф. Итс. — Л.: Наука, 1991. — 320 с.
 Элементы религиозных верований в древнетюркских генеалогических легендах // СЭ — 1991 — № 5 — С.79—86.
1995
 Leonid Pavlovič Potapovs Materialien zur Kulturgeschichte der Usbeken aus den Jahren 1928-1930 : mit begleitenden Worten des Sammlers. von Jacob Taube. Turcologica, Bd. 25

1997
 Традиционная народная культура алтайцев — наследница древней цивилизации кочевников Центральной Азии. // Народы Сибири: история и культура. — Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН, 1997. — С. 22 — 30.
 Шаманский бубен — уникальный памятник духовной культуры тюркских народов Алтая // ЭО. — 1997. — № 4 — С. 25-39

2001
 Охотничий промысел алтайцев: отражение древнетюркской культуры в традиционном охотничьем промысле алтайцев / РАН МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера). — СПб.: МАЭ РАН, 2001. — 167 с.

Примечания

Литература 
 Abramzon S. M., Dyakonova V. P. Zum 70. Geburtstag Leonid Pavlovič Potatapovs. // Jahrbuch des Museums für Völkerkunde zu Leipzig. Band XXXI. Berlin: Akademie-Verlag, 1977. S. 13-25.
 «Это была наука, да ещё и какая!» (Со старейшим российским этнографом Л. П. Потаповым беседует В. А. Тишков). // ЭО. — 1993 — № 1. — 106—114. Переиздано в сборнике: Шаманизм и ранние религиозные представления. — М., 1995.
 Алексеенко Е. А. Далекое-близкое // Радловские чтения 2006: Тезисы докладов. / Отв. ред. Ю. К. Чистов, Е. А. Михайлова. — СПб.: МАЭ РАН, 2006. — С. 161—166.
 Дьяконова В. П., Решетов A. M. О Леониде Павловиче Потапове // ЭО. — 2002. — № 2. — С. 125—131.
 Кимеев В. М. Слово об учителе // Радловские чтения 2006: Тезисы докладов. / Отв. ред. Ю. К. Чистов, Е. А. Михайлова. — СПб.: МАЭ РАН, 2006. — С. 166—168.
 Кинжалов Р. В. Наш Л. П. // Радловские чтения 2006: Тезисы докладов. / Отв.ред. Ю. К. Чистов, Е. А. Михайлова. — СПб.: МАЭ РАН, 2006. — С. 158—161.
 Леонид Павлович Потапов: К 90-летию со дня рождения: [Библиогр. указ.] / Отв. ред., авт. вступ. ст. А. С. Мыльников; Ч. М. Таксами; РАН. МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера). — СПб.: МАЭ РАН, 1995. — 24 с: портр.
 Окладникова Е. А. Леонид Павлович Потапов // Кунсткамера: Этнографические тетради. — 1995. — Вып. 8-9. — С. 406—411: портр.
 Павлинская Л. Р. (Леонид Павлович Потапов: судьба и время // Радловские чтения 2006: Тезисы докладов. / Отв.ред. Ю. К. Чистов, Е. А. Михайлова. — СПб.: МАЭ РАН, 2006. — С. 152—158.
 Решетов A. M. Старейшина этнографического цеха: К 90-летию со дня рождения Л. П. Потапова // Курьер Петровской Кунсткамеры. — 1995. — Вып. 2-3. — С. 384—389: портр.

Ссылки 
 Статья о Л. П. Потапове на сайте «Исследователи Алтая»
 Статья о Л. П. Потапове на сайте Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН
 Потапов Леонид Павлович на сайте «Библиотека сибирского краеведения»

Этнографы СССР
Историки СССР
Тюркологи СССР
Историки России
Тюркологи России
Этнографы России
Сибиреведы
Исследователи шаманизма
Доктора исторических наук
Директора Музея антропологии и этнографии
Заслуженные деятели науки Тувинской АССР
Похороненные на Комаровском кладбище